Тунджа́й Шанлы (; 16 января 1982, Сакарья, Турция) — турецкий футболист, нападающий; тренер. В составе сборной Турции принимал участие в Кубке конфедерации 2003 чемпионате Европы 2008.

Клубная карьера 
Свою карьеру Тунджай Шанлы начал в 2000 году, играя за местный «Сакарьяспор», в котором провёл 66 игр и забил 32 мяча. За клуб выступал до 2002 года, а затем Шанлы перешёл в «Фенербахче», где в основном играл роль центрального нападающего. За клуб провёл 154 игр и забил 59 мячей. Вместе с «Фенербахче» он становился трёхкратным чемпионом Турции. Тунджай стал первым турецким футболистом, сумевшим сделать хет-трик в Лиге чемпионов, соперником тогда был «Манчестер Юнайтед». В турецком клубе Тунджай получил прозвище «Храброе Сердце».

В 2007 году Тунджай перешёл в английский «Мидлсбро», в котором он провёл 68 матчей и забил 16 мячей. 28 августа 2009 года Тунджай подписал контракт со «Сток Сити». «Мидлсбро» получил за турка компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов. 31 января 2011 года Шанлы присоединился к немецкому «Вольфсбургу». Сумма трансфера составила больше пяти миллионов евро. 12 августа 2011 года перешёл в английский «Болтон Уондерерс» на правах аренды сроком на один сезон.

Сборная 
За сборную Турции Тунджай выступал с 2002 года. В составе сборной стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008.

Достижения 
 Чемпион Турции (3): 2003/04, 2004/05, 2006/07
 Бронзовый призёр ЧЕ-2008
 Рекордсмен сборной Турции по количеству голов на Кубках конфедераций: 3 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тунджая Шанлы
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Пуна Сити»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Сакарьяспор»